Unicorn (licorne en anglais), fait référence à :

Produit et entreprise 
 Unicorn, un logiciel de gestion de base de données de bibliothèques produit par SirsiDynix,
 Unicorn, une filiale anglaise du groupe Saint-Gobain (Abrasifs)

Titres 

 Gundam Unicorn, une série de romans publiée entre 2006 et 2009 écrite par Harutoshi Fukui.
 Unicorn, un album de Tyrannosaurus Rex, futur T-Rex, (1969) ;
 Unicorn, un album d'Empyr (2010).

Biologie 
 Unicorn, un genre d'araignées,
Gnathonargus unicorn, unique représentant du genre Gnathonargus, est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Linyphiidae ;
Unicorn sikus est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Oonopidae.

Toponymie

Bateaux 
 , plusieurs bateaux de la Royal Navy.

Groupes de musique 
 Unicorn, ユニコーン un groupe de rock japonais ;
 The Unicorns, un ancien groupe indie rock de Montréal.
 Unicorn, un groupe anglais des années 1970 produit par David Gilmour

Voir aussi 
 , licorne en allemand.